Dirk Schäfer (schilder) (1864-1941), een Nederlands kunstschilder, graficus en tekenaar
Dirk Schäfer (pianist) (1873-1931), een Nederlands pianist, componist en publicist
Dirk Schäfer (zanger), een zanger, onder andere van liedjes van Jacques Brel